The Sign – singolo degli Ace of Base del 1993
 Happy Nation – album degli Ace of Base del 1993, ripubblicato con il titolo The Sign
 The Sign – supergruppo AOR statunitense

Film
 The Sign cortometraggio muto del 1913